Stefan Johansson (ur. 1956) – szwedzki kierowca wyścigowy
 Stefan Johansson (ur. 1952) – szwedzki żużlowiec